Marsh est un mot anglais qui signifie marais, marécage.

Patronyme 

 Abigail Marsh (1976-), psychologue et neuroscientifique américaine ;
 Albert L. Marsh (1877-1944), inventeur américain ;
 Amiria Marsh (1983-), joueuse néo-zélandaise de rugby à XV ;
 Amy Marsh (1977-), triathlète américaine ;
Anne Marsh, née Caldwell (1791-1874), romancière anglaise ;
 Betty Marsh (1909-1994), actrice américaine ;
 Brad Marsh (1958-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Charles Dwight Marsh (1855-1932), biologiste américain ;
 Charlotte Marsh (1887-1961), suffragette britannique ;
  ;
 Émilie Marsh (1987-), musicienne, auteure, compositrice et interprète française ;
 Geoff Marsh (1958-), joueur de cricket australien ;
 George Perkins Marsh (1801-1882), diplomate, philologue et l'un des premiers écologistes américain ;
 Heather Marsh, philosophe, programmatrice et militante des droits de l'homme canadienne ;
  ;
 Jean Marsh (1934-), actrice britannique ;
 Jeff Marsh (1961-), compositeur américain de musiques pour le cinéma et la télévision ;
  ;
 Lou Marsh, athlète et journaliste canadien ;
 Mae Marsh (1895-1968), actrice américaine ;
  ;
 Michael Marsh (1967-), athlète américain, champion olympique sur 200 m aux jeux Olympiques d'été de 1992 ;
 Michele Marsh (1946-), actrice américaine ;
  ;
  (né en 1991), joueur de cricket australien, fils de Geoff Marsh ;
 Narcissus Marsh (1638-1713), évêque britannique ;
 Ngaio Marsh (1895-1982), écrivaine néo-zélandaise de roman policier ;
 Othniel Charles Marsh (1831-1899), paléontologue américain ;
  (1926-2001), acteur britannique ;
 Reginald Marsh, administrateur de l'île Norfolk de 1966 à 1968 ;
 Reginald Marsh (1898-1954), peintre américain ;
 Rod Marsh (1947-2022), joueur de cricket australien ;
  ;
  ;
  ;
  (1983-), joueur de cricket australien, fils de Geoff Marsh ;
 Stefanie Marsh (19?-), auteure et journaliste britannique ;
 Sylvester Marsh (1803-1884), inventeur américain ;
 Terence Marsh (1931-2018), chef décorateur et directeur artistique britannique ;
  ;

personnages de fiction
 Marvin Marsh, Randy et Sharon Marsh, Shelley Marsh et Stanley « Stan » Marsh sont des personnages de la série South Park.

Toponyme 

 Lac Marsh, un lac au Yukon, Canada ;
 Marsh Lake, une communauté du Yukon, Canada ;
  ;
 Île Marsh, une île des États-Unis, en Floride ;
 Marsh Harbour, une ville des Bahamas ;
 Aéroport de Marsh Harbour, un aéroport aux Bahamas.

Voir aussi 
 Bibliothèque Marsh, bibliothèque de Dublin
 Marsh & McLennan Companies, société de services américaine
 Test de Marsh, test de détection de l'arsenic
 Trophée Lou Marsh, remis annuellement à l'athlète par excellence au Canada renommé Trophée Étoile du Nord en 2022